Märtyrer steht für:

 Märtyrer, eine Person, die ein Martyrium erleidet
 Märtyrer (Album), ein Album von Kool Savas
 Märtyrer (Band), eine deutsche Band